Кород има више значења:

 Кород (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Кород (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Општина Кород (Галац), општина у округу Галац у Румунији